Экспериментальный — посёлок в Оренбургском районе Оренбургской области. Административный центр Экспериментального сельсовета.

География 
Посёлок располагается у реки Донгуз, фактически образуя с пос. Первомайский общее селение. в нескольких километрах от районного центра — Оренбурга.
 Географическое положение
Расстояние до

областного и районного центра города Оренбург: 28 км.

аэропорта Оренбург: 41 км.
 Ближайшие населённые пункты

Первомайский 1 км, Светлогорка 5 км, Чистый 11 км, Дружба (Соль-Илецкий район) 12 км

Часовой пояс

История 
Образованно село официально 18 марта 1932 года. Возникло как экспериментальное хозяйство Всесоюзного научно-исследовательского института мясного скотоводства. Первые эксперименты проходили на Первомайском опытным поле. Идею создания исследовательской организации при мясо-совхозе им. Первого Мая выдвинул профессор Семён Степанович Бажанов

24 сентября 2004 года, в соответствии с законом Оренбургской области № 1472/246-III-ОЗ пос. Экспериментальный возглавил образованное сельское муниципальное образование Экспериментальный сельсовет.

Население

Инфраструктура 
Развитое сельское хозяйство.

В 1972 году построена школа на 200 учащихся.

Дом Культуры.

Транспорт 
Выезд на федеральную трассу Р-239.

Ближайшая железнодорожная станция — Донгуз.

Примечания 

Населённые пункты Оренбургского района